Mondragó steht für:

 Cala Mondragó, eine Bucht an der Ostküste von Mallorca in der Gemeinde Santanyí
 Platja de Mondragó, ein Strand an der Cala Mondragó, auch als Ses Fonts de n’Alís bezeichnet
 Parc natural de Mondragó, ein Naturschutzgebiet im Südosten von Mallorca, benannt nach der Cala Mondragó